Indre (departement), een Frans departement
Indre (rivier), een rivier in Midden-Frankrijk
Indre (Loire-Atlantique), een gemeente in het Franse departement Loire-Atlantique
Indre-et-Loire, een Frans departement